Joe Mbu (1981-), joueur de rugby à XV
Joe Mbu joueur, entraineur et sélectionneur d'équipe nationale de rugby à XIII